João Pereira puede referirse a:

João Pereira, conocido como Jamba, defensa de fútbol angoleño.
João Ricardo Pereira dos Santos, conocido como João Ricardo, portero de fútbol angoleño.
Joao Pereira Flores, defensa de fútbol peruano.
João Pedro da Silva Pereira, futbolista portugués.
João Pereira dos Santos, maestro de capoeira.
João Rodrigues Pereira, militar portugués.
João Pereira Leite, militar portugués.
João Evangelista Pereira da Silva, obispo portugués.
João Maria Pereira de Amaral e Pimentel, obispo portugués.
João Pereira, triatleta portugués.